Der Amílcar-Cabral-Cup 1980 () war die zweite Austragung der nach Amílcar Cabral benannten Westafrikameisterschaft (heutige Zone A). Sie fand zwischen dem 9. und 18. Februar 1980 in Banjul, der Hauptstadt Gambias, statt. Sieger wurde die titelverteidigende Nationalmannschaft des Senegal.

Gruppenphase

Gruppe A 

| valign="top" |

|}

Gruppe B 

| valign="top" |

|}

Finalrunde

Halbfinale 

|}

Spiel um Platz 5 

|}

Spiel um Platz 3 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Julio Bovi Diogo: Taça Amilcar Cabral. In: rsssf.com (2. November 2018, englisch).

Fußball-Westafrikameisterschaft
Fußballveranstaltung 1980
Fußball (Gambia)
Sportveranstaltung in Gambia
Sport (Banjul)